Военно-юридическая академия

 Александровская военно-юридическая академия (1866—1917)
 Военно-юридическая академия РККА (1939—1956)